Пауль Гейзе — німецький письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1910 року.
 Гейзе Іван Людвикович — хорунжий Армії УНР, учасник радянсько-української війни.